Het kabinet-Stoltenberg II was een Noors kabinet dat werd gevormd na de parlementsverkiezingen van 2005 in Noorwegen. Het was een coalitie van de Arbeiderparti, Sosialistisk Venstreparti en Senterpartiet en verving het kabinet-Bondevik II. Het kabinet stond onder leiding van premier Jens Stoltenberg, de leider van Arbeiderpartiet. 

Het kabinet werd beëdigd op 17 oktober 2005. Na de verkiezingen van 2009 behield de coalitie een meerderheid zodat het kabinet, met een kleine personele wijziging, kon blijven zitten. Bij de verkiezingen van 2013 verloor de coalitie haar meerderheid, waarna de regering aftrad. Stoltenberg werd opgevolgd door het rechtse kabinet-Solberg.

Samenstelling

Stoltenberg
Stoltenberg